Istarska županija, Hrvatska:
 Radoši kod Višnjana, naselje u općini Višnjan
 Radoši kod Žbandaja, gradsko naselje Poreča

BiH:
Radoši, naselje u općini Tomislavgrad